Kosarzysko – część miasta Wisła, w powiecie cieszyńskim, woj. śląskim
 Kosarzysko – część wsi w gminie Istebna, w powiecie cieszyńskim, woj. śląskim
 Kosarzysko – polana w Beskidzie Orawsko-Żywieckim
 Kosarzysko – polana w Gorcach